Sechs Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Scorpion:

 Die erste USS Scorpion war eine Sloop, die zwischen 1812 und 1814 im Dienst der US Navy stand.
 Die zweite USS Scorpion war ein Schoner, der während des Britisch-Amerikanischen Krieges in Dienst stand.
 Die dritte USS Scorpion war ein als Bark geriggter Segeldampfer, der während des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges in Dienst stand.
 Die vierte USS Scorpion war ein Patrouillenboot, das zwischen 1898 und 1927 mehrfach im Dienst der Navy stand.
 Die fünfte USS Scorpion war ein U-Boot der Gato-Klasse. Das 1942 vom Stapel gelaufene Boot ging Anfang 1944 verloren.
 Die sechste USS Scorpion war ein Atom-U-Boot der Skipjack-Klasse, das 1960 in Dienst gestellt wurde. Es sank im Jahr 1968.

Schiffsname der United States Navy